Mattalia – cognome italiano
 Daniele Mattalia – insegnante, critico letterario e politico italiano